Daniel Jara Martínez (1993-), Paraguayaans voetballer
 Daniel Jara Rodríguez (1997-), Costa Ricaans wielrenner